Первый чемпионат Европы по боксу среди женщин состоялся с 10 по 14 апреля 2001 года во Сент-Аман-лез-О (Франция).

Медалисты

Общий медальный зачет

Ссылки 
 Результаты соревнований

бокс женщины
Чемпионаты Европы по боксу
Спорт во Франции в 2001 году
Чемпионаты Европы во Франции
2001 год в боксе
Апрель 2001 года
Международные соревнования по боксу во Франции